Reuschberg ist:
 Reuschberg (Spessart) (414 m), Berg im Spessart bei Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Großlage Reuschberg, Weinberg bei Hörstein im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hof Reuschberg, ehemaliges Kloster bei Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg, Bayern